Sayat-Nová puede referirse a:

Sayat-Nová (1712-1795), poeta armenio.
Sayat-Nová, localidad en la provincia armenia de Ararat.
Sayat-Nová, cráter en Mercurio.
El color de la granada, película de 1969 también conocida como Sayat-Nová.